Глобальний альянс медичних знань (англ. Global Medical Knowledge Alliance — GMKA) — міжнародна громадська організація,

заснована у 2021 році американськими хірургами українського походження. Має представництво у Сполучених Штатах Америки та Україні. Організація сприяє підвищенню спроможності системи охорони здоров'я в Україні через поширення доказової медичної інформації, реалізацію освітніх та гуманітарних проєктів в галузі медицини. Зараз головою правління міжнародної громадської організації GMKA є Неля Мельничук, MD, MSc, FACS.

GMKA Ukraine, як офіційне представництво Global Medical Knowledge Alliance в Україні, зареєстровано у 2022 році.

Про організацію

Місія 
Місія Глобального альянсу медичних знань (англ. Global Medical Knowledge Alliance — GMKA) полягає у підвищенні спроможності системи охорони здоров'я в Україні через поширення доказової інформації про сучасні стандарти лікування, реалізацію освітніх та гуманітарних проєктів в галузі медицини.

Завдання GMKA — сприяти відкриттю доступу для українських лікарів до доказової медичної інформації і, таким чином, покращенню якості надання мединої допомоги в Україні. Організація працює над адаптацією і розвитком медичної платформи з урахуванням потреб колег-лікарів.

Команда 
До команди GMKA входять медичні онкологи, онкохірурги, онкологи-радіологи, які є міжнародними медичними експертами, прагнуть покращити стандарти лікування та активно практикують у США, Україні, Польщі, Італії та інших європейських країнах.

Публікації GMKA написані експертами та лідерами думок у відповідних галузях з провідних медичних центрів США та Європи. Статті рецензуються запрошеними редакторами, які є експертами в окремих галузях медицини і перекладаються на українську мову підготовленими медичними перекладачами.

Напрямки діяльності

Навчальні матеріали щодо медичної допомоги при травмі 
Завдяки волонтерам Глобального альянсу медичних знань вперше у вільному доступі з'явився український переклад ATLS — американського посібника з надання невідкладної медичної допомоги при травмах. Книга складається з окремих розділів, які містять важливу інформацію щодо ведення пацієнтів, зокрема з травмою грудної клітки, голови, опорно-рухового апарату, ока, під час вагітності і внаслідок насильства, а також матеріали про ведення пацієнтів з опіками, проведення первинного огляду пораненого, надання допомоги в умовах масових випадків, обмежених ресурсів і під час бойових дій.

ATLS вважається світовим стандартом для медиків, які надають допомогу пацієнтам з травмою. Його мета — навчити медичний персонал базовому і стандартизованому підходу лікування пацієнтів з травмою, чітких алгоритмів і пріоритетів надання медичної допомоги.

Навчальні матеріали щодо онкологічної допомоги під час війни 
Глобальний альянс медичних знань у співпраці з Національним інститутом раку (Київ, Україна) та іншими партнерами працює над оцінкою критичних потреб системи охорони здоров’я України і виявленням можливих порушень у наданні онкологічної допомоги. Експерти організації працюють над розробкою цифрових рішень, необхідних для оптимізації медичної системи і ресурсів під час війни, а також у відбудові медичної системи в Україні після її завершення.

Гуманітарна місія для українських лікарів 
Глобальний альянс медичних знань забезпечує підтримку українських лікарів і медичні заклади під час війни, надаючи хірургічні інструменти і медичне обладнання відповідно до їх критичних потреб. Потребу і пріоритети надання допомоги визначають на основі офіційних аналізів, проведених частиною команди, яка працює в Україні та у співпраці з українськими лікарями з прифронтових лікарень.

Волонтери орагнізації вже доставили набори для зупинки кровотечі, турнікети, хірургічні інструменти, степлери, електрохірургічне обладнання, хірургічні ліхтарі та інші необхідні матеріали до лікарень у різних областях України.

Стажування для українських лікарів та інтернів у США 
Російська військова агресія проти України ускладнює підготовку нового покоління українських фахівців, зокрема у галузі охорони здоров'я, тому Глобальний альянс медичних знань у співпраці з Американським товариством клінічної онкології (англ. ASCO), Асоціацією українських лікарів у Північній Америці (UMANA), Інститутом раку ім. Дани Фарбер (DFCI), Стенфордським університетом, Центром раку Андерсона, Університетом Брауна та іншими партнерами працюють над організацією 3-6-місячних стажувань для українських лікарів, медичних інструкторів і науковців.

Мобільний застосунок для лікарів HealUA 
Волонтери Гообального альянсу медичних знань у співпраці із стартап-студією Empat запустили застосунок HealUA – платформу для фахових консультацій, швидкої та ефективної взаємодії між українськими лікарями і їх колегами по фаху з цілого світу. В застосунку медики можуть отримати рекомендації та додаткову інформацією, необхідну для постановки діагнозу чи визначення лікування пацієнта. В HealUA передбачено спілкування у форматі відеозв'язку і за допомогою текстових повідомлень англійською або українською мовою.

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт організації